Il doppio maschile dell'AEGON International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo erano Jonathan Erlich e Andy Ram ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Colin Fleming e Ross Hutchins.

Fleming e Hutchins hanno sconfitto in finale Jamie Delgado e Ken Skupski per 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (campioni)
  Treat Conrad Huey /  Oliver Marach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

AEGON International 2012
ATP World Tour 2012